Okinczyc est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Alexandre Okinczyc (1839-1886), médecin des pauvres à Villepreux (France)
 Joseph Okinczyc (1879-1954) chirurgien, membre de l'Académie de Chirurgie